XVII Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn 1991 odbyły się w Niemczech między 7 a 15 września 1991 roku. Mecze rozgrywane były w Karlsruhe, w Hamburgu oraz w Berlinie .

Tytuł przed dwoma laty wywalczyła reprezentacja Włoch. Mistrzostwo po raz dwunasty wywalczyła reprezentacja Związku Radzieckiego pokonując w 3-setowym finale reprezentację Włoch (15:11 17:16 15:9 ).

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział 12 drużyn które zostały podzielone na 2 grupy. Do półfinałów awansowały dwa pierwsze zespoły z obu grup, zaś zespoły z obu grup z miejsc 3 i 4 walczyły obsadzając miejsca od 5 do 8.

Faza kwalifikacyjna

Grupa I 
Tabela

Wyniki

Grupa II 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5-8

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1-4

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn
1991 w piłce siatkowej
1991 w Niemczech
Piłka siatkowa w Niemczech
Sport w Karlsruhe
Sport w Hamburgu
Sport w Berlinie